Esta é uma lista de municípios da província espanhola de Saragoça na comunidade autónoma de Aragão.

Saragoca
 Lista